

События

Афины 
 1282 год до н. э. — Пандион II, легендарный король Афин, умирает после 25 лет правления.

Египет 
 1288 год до н. э. — фараон Рамзес II начинает экспедицию в Леванте; это означает конец мира с хеттами.
 1283 год до н. э. — Битва при Кадеше по результатам которой Рамзес II заключает с Муваталли II перемирие; египтяне отступают к сирийской границе и прекращают экспансию на север.

Месопотамия 
 1280 год до н. э. — Король Шаттуара (1280—1270 до н. э.) доминирует государственным вассалом Митанни.

Искусство 
 Ок. 1285 года до н. э. — папирус Хунифера с изображением суда Осириса. В настоящее время находится в Британском музее, Лондон.

Значимые люди 
 Сети I из Египта (1290—1279 годы до н. э.) (19-династия)

См. также